Wang Čen je jméno vícero Číňanů:

 Wang Čen (atlet) (* 1991) – čínský atlet,
 Wang Čen (eunuch) († 1449) – čínský eunuch a politik,
 Wang Čen (malíř) (1867–1938) – čínský malíř a kaligraf,
 Wang Čen (politik) (1908–1993) – jeden z „osmi nesmrtelných“ Komunistické strany Číny – viceprezident Čínské lidové republiky 1988–1993, 
 Wang Čen (učenec) († 1333) – čínský úředník a učenec.